Miejscowości w Polsce:
 Chomęciska Duże
 Chomęciska Małe